Zoo TV:

 Zoo TV Tour — концертный тур группы U2.
 Zoo TV: Live from Sydney — концертный DVD группы U2.
 Zoo TV — российский телеканал Зоо ТВ, использующий в логотипе название на латинице (Zoo TV).